Štitari est un toponyme qui peut désigner :
au Monténégro
Štitari, un village situé dans la municipalité de Cetinje ;
Štitari, un village situé dans la municipalité de Berane ;
Štitari, un village situé dans la municipalité de Nikšić ;
en Serbie
Štitare, connu aussi sous le nom de Štitari, un village situé sur le territoire de la Ville de Kruševac, district de Rasina.